Jambiya (dolk), een Arabische dolk
Jambiya (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen